Лудо сърце може да се отнася за:
 Лудо сърце, американски филм от 1993 година;
 Лудо сърце, американски филм от 2009 година.